Allosauridae é uma família dos Carnosauria e pertence a ordem Theropoda, um grupo de dinossauros bípedes carnívoros do Jurássico Superior.

Uma das principais características do grupo eram os espaços vazios no crânio, que o deixavam mais "leve". Eram dotados de grandes garras nas mãos que chegavam a cerca de 25 centímetros. Dentre suas principais presas havia saurópodes e estegossaurídeos.

Descrição

Os alossaurídeos possuem uma anatomia geral típica de outros dinossauros neoterópodes, contribuindo para a dificuldade em definir a composição da família. Um espécime típico de 8m de Allosaurus fragilis tinha um crânio de cerca de 0,85m. A pré-maxila tem cinco dentes e a maxila geralmente em torno de 16. O dentário também normalmente tem 16 dentes. Todos os dentes são serrilhados e substituídos continuamente ao longo da vida do animal. Os crânios dos alossaurídeos são caracterizados por dois conjuntos de cristas formados pelos ossos nasais e lacrimais, respectivamente. Essas cristas teriam sido cobertas por bainhas de queratina. O crânio também exibe características consistentes com cinese craniana significativa: uma articulação sinovial entre a caixa craniana e os frontais e uma articulação frouxa entre o dentário e o angular/surangular.

Os alossaurídeos têm cerca de 28 vértebras pré-caudais (9 cervicais, 14 dorsais, 5 sacrais) e cerca de 45–50 vértebras caudais. O púbis é altamente alongado e se estende pelo ventre para formar um pé púbico que, como em outros grandes dinossauros, acredita-se ter sido usado para suportar o peso do corpo em posição agachada em repouso.

Como a maioria dos outros terópodes, os alossaurídeos têm membros anteriores muito curtos em relação aos membros posteriores, com três dedos na mão e quatro no pé. O primeiro dedo da mão forma um polegar semi-oponível e os dedos 4 e 5 estão ausentes. Os dígitos 2–4 do pé são robustos, mas o dígito 1 é reduzido e não toca o solo e o dígito 5 está ausente. Todas as falanges distais eram cobertas com garras grandes, as da mão eram especialmente longas e curvadas para facilitar a vasculhar e agarrar as presas. As fórmulas falangeanas da mão e do pé são 4-3-4 e 2-3-4-5, respectivamente.

Classificação
Em 2019, Rauhut e Pol descreveram o Asfaltovenator vialidadi, um alossauróide basal que exibe um mosaico de características primitivas e derivadas vistas em Tetanurae. Sua análise filogenética descobriu que Megalosauroidea tradicional representa um grau basal de carnossauros, parafilético em relação a Allosauroidea. O cladograma abaixo define essa relação de Allosauridae dentro de Carnosauria.

O estatuto de Epanterias é debatido e poderá ser incluído no gênero Allosaurus.

Ver também 
 Taxonomia dos dinossauros

Allosauroidea
Famílias de dinossauros